La Vyšėjšaja Liha 2011 è stata la ventunesima edizione della massima serie del campionato bielorusso di calcio, disputato tra il 2 aprile e il 27 novembre 2011 e conclusosi con la vittoria del BATĖ Borisov, al suo ottavo campionato vinto, il sesto consecutivo. Il capocannoniere della competizione fu Renan Bressan () con 13 reti realizzate.

Stagione

Novità 
Dalla Vyšėjšaja Liha 2010 venne retrocesso in Peršaja Liha il  dopo sette stagioni in massima serie, mentre dalla Peršaja Liha venne promosso il , al suo ritorno in Vyšėjšaja Liha dopo una sola stagione. Prima dell'inizio della stagione il Tarpeda Žodzina cambiò denominazione in .

Formula 
Le 12 squadre partecipanti disputarono un girone all'italiana incontrandosi per tre volte per un totale di 33 partite. La prima classificata, vincitrice del campionato, venne ammessa al secondo turno preliminare della UEFA Champions League 2012-2013. La seconda e la terza classificata vennero ammesse, rispettivamente, al secondo e al primo turno preliminare della UEFA Europa League 2012-2013, mentre la squadra vincitrice della Coppa di Bielorussia veniva ammessa al secondo turno preliminare; se quest'ultima avesse concluso il campionato al secondo o al terzo posto, la quarta classificata sarebbe stata ammessa in UEFA Europa League. L'ultima classificata venne retrocessa in Peršaja Liha, mentre la penultima classificata disputò uno spareggio con la seconda classificata in Peršaja Liha per un ulteriore posto in Vyšėjšaja Liha.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Bielorussia e ammesso alla UEFA Champions League 2012-2013.
      Ammesso alla UEFA Europa League 2012-2013.
   Ammesso allo spareggio promozione/retrocessione.
      Retrocesso in Peršaja Liha 2012.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

1ª-22ª giornata

23ª-33ª giornata

Spareggio promozione/retrocessione 
Allo spareggio promozione/retrocessione vennero ammessi l'undicesima classificata in Vyšėjšaja Liha, il Vicebsk, e la seconda classificata in Peršaja Liha, il Partyzan Minsk, per un posto nella Vyšėjšaja Liha 2012.

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 2011
2011